El término UEE puede referirse a:
 Uee, una cantante y actriz surcoreana
 Unión Económica Euroasiática, una unión económica en Eurasia